L'Open de Charlottesville de squash 2016  se déroule du 14 au 17 septembre 2016 à Charlottesville. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés. 

Le tenant du titre Stephen Coppinger conserve son titre en finale face à la tête de série  Ryan Cuskelly, dans une réédition de la finale de l'année précédente.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Charlottesville de squash
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

Open de Charlottesville de squash
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Squash en 2016